Saalasti ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Saalasti (1866–1918), finnischer Politiker
 Kerttu Saalasti (1907–1995), finnische Politikerin

 Risto Saalasti (* 1937), finnischer Bildhauer

Saalasti steht für:

 Saalasti (Unternehmen), finnisches Unternehmen